Vincent Ragot, né le  à Nantes, est un coureur cycliste français.

Biographie 

Il court pour l'équipe Hennebont Cyclisme en 2016. Il devient ensuite mécanicien au sein de l'équipe B&B Hotels-KTM. Il est marié depuis le  à la cycliste Audrey Cordon-Ragot.

Palmarès 
 2007
 Champion de Bretagne sur route
  du Tour de Gironde
 2008
  du Grand Prix des Fêtes de Cénac-et-Saint-Julien
  de l'Étoile de Tressignaux
 2010
  de la Mi-août bretonne
  de Kreiz Breizh Elites
 2011
 Manche-Océan
  de La Melrandaise
 2012
 Tour de Rhuys
  du Grand Prix U
  de Manche-Océan

Classements mondiaux

Références

Articles connexes 
 Cyclisme en Bretagne

Liens externes 
 

Coureur cycliste français
Naissance en septembre 1983
Naissance à Nantes